Ado eller ADO kan henvise til:

 ActiveX Data Objects - en databaseteknologi udviklet af Microsoft
 ADO Den Haag - en hollandsk fodboldklub
 Eduardo Roberto Stinghen - en fodboldspiller kendt under navnet Ado